Alaksiej Kazłou (ur. 1949) – białoruski polityk
 Alaksiej Kazłou (ur. 1989) – białoruski piłkarz